Атака означава стремително нападение. Може да се отнася до:

 В спорта и военната наука
 Нападение (военна наука)
 Атака (фехтовка)
 Удар (бойни спортове)
 Удар (военен)

 В политиката
 Атака е наименованието на партия, коалиция и партиен вестник:
 Партия Атака – българска партия начело с Волен Сидеров.
 Национален съюз „Атака“ – Коалиция от няколко български партии.
 Парламентарна група на коалиция Национален съюз „Атака“ в XL народно събрание, основно съставена от членове на партия „Атака“.
 вестник Атака, печатен орган на партия Атака, създаден през 2005 г.
 вестник Атака, печатен орган на НСБРП, създаден през 1932 г..
 Атака/Der Angriff, немски нацистки вестник излизал в периода между двете световни войни.